Евгений Фокин
 Фокин, Евгений Васильевич (1909—1972) — советский футболист, футбольный тренер.
 Фокин, Евгений Павлович (1921—2013) — советский химик-органик.